Miejscowości w USA:
 Bayfield – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie La Plata
 Bayfield – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Bayfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
Gminy w USA:
 Bayfield (ang. Bayfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bayfield (ang. Bayfield County) – w stanie Wisconsin
Miejscowości w Kanadzie:
 Bayfield – miejscowość w prowincji Ontario